Патриот может означать:
 Патриот — американский вестерн 1916 года, реж. Уильям С. Харт.
 Патриот — американская короткометражная драма 1917 года, реж. миссис Сидни Дрю.
 Патриот — американская драма 1928 года, реж. Эрнст Любич.
 Патриот — советский детский фильм 1939 года, реж. Ян Фрид.
 Патриот — французский телефильм 1974 года, реж. Жерар Верже.
 Патриот — индийский боевик 1982 года, реж. Манмохан Десаи.
 Патриот — американский боевик 1986 года, реж. Фрэнк Харрис.
 Патриот — американский боевик 1998 года, реж. Дин Семлер.
 Патриот — индийский боевик 1999 года, реж. Джон Мэтью Маттан.
 Патриот — американский исторический боевик 2000 года, реж. Роланд Эммерих.
 Патриот — американский сериал 2015 года, реж. Стив Конрад. Патриот — российский комедийный телесериал 2020 года.

 См. также 
 Советские патриоты

 Примечания